

Ґеновефа — село в гміні Кшимув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Ґеновефа — село в гміні Клечев Конінського повіту Великопольського воєводства